Plaats in Indonesië
 Paniis (Maja, Majalengka), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
 Paniis (Koroncong), een plaats in het regentschap Pandeglang van de provincie Banten, Java
 Paniis (Pasawahan), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java